Arca (Oliveira de Frades) - een plaats in de Portugese gemeente Oliveira de Frades
 Arca (Ponte de Lima) - een plaats in de Portugese gemeente Ponte de Lima
 Arca (theatergroep) - een Vlaams theatergezelschap
 Arca (geslacht) - een geslacht van weekdieren
 Arca (producer) - een Venezolaans muziekproducer en DJ